Cet article présente les personnages de la série télévisée américaine The Fosters.

Personnages principaux

Callie Adams Foster 

Callie est une adolescente de 16 ans qui vient de sortir de maison de correction. À sa sortie, elle est accueillie chez les Fosters. À la mort de sa mère et avec son père en prison, elle et son petit-frère Jude sont emmenés de famille d'accueil en famille d’accueil pour finir par se retrouver chez un père d’accueil très violent. C'est alors qu'il s'en est pris à Jude, alors Callie lui a cassé sa voiture pour qu'il laisse son frère tranquille, et son père l'a alors accusé d'être toujours violente, c'est pourquoi elle s'est retrouvée dans ce centre de correction. Elle a eu une histoire avec Liam Olmstead, un enfant d'un des parents d'une de ses familles d'accueil, malheureusement, les parents de Liam l'ont découvert et elle, ainsi que Jude se sont retrouvés expulsés de là, car Liam a fait croire que c'est Callie qui a tout manigancé. On apprendra aussi que Liam a abusé d'elle et qu'il compte refaire la même chose avec Sarah, une nouvelle fille adoptée dans sa famille. Elle sortira avec Wyatt, un garçon sorti avec Talya, l'ex-petite amie de Brandon. On voit aussi que Callie a un talent pour la photographie et qu'elle prenait des cours, avant sa fuite. Après que Wyatt a compris que Callie avait des sentiments pour Brandon, il lui dit d'aller le dire à celui-ci pour être heureuse, mais lorsqu'elle y va, elle le voit avec Talya. Puis, une fois que Stef et Lena ont décidé officiellement de l'adopter avec son petit-frère Jude, et qu'elles se marient enfin, Callie parle à Brandon pour le remercier d'être là pour elle, elle l'embrasse mais Jude les interrompt et le prend mal alors Callie va lui parler. Jude lui dit qu'elle est égoïste parce qu'elle ne pense qu'à elle quand elle est avec Brandon comme avec Liam, et lui, il veut rester dans cette famille et sait que si sa sœur part lui aussi car ils ne seront jamais séparés vu qu'ils sont frère et sœur. Alors, elle lui dit qu'elle ne sera plus égoïste et une fois que tout le monde dort elle part rejoindre Wyatt qui lui part rejoindre sa mère partie quelques jours plus tôt. Il refuse d'abord de l'emmener pour ensuite accepter voyant qu'elle partira quoi qu'il dise. En chemin, elle découvrira que son père n'est plus en prison. Puis, elle rejoindra une maison pour jeunes filles délinquantes qui cherchent à se remettre dans le droit chemin. Elle voudra rester pour être considérée comme majeure aux yeux de la loi et être avec Brandon mais finira par rentrer dans sa famille d'accueil pour avoir une famille et donc rompre avec Brandon. Elle se liera d'amitié avec deux des jeunes délinquantes qui étaient avec elle mais en disant à Lena qu'elle a prêté les clefs de la loge où ont été volées des affaires de la proviseure, elle perdra une de ses amies et ses mères d'adoption lui diront qu'elle doit prendre ses distances avec ses amies du groupe "Girls United". Elle finira par aller voir son père, seule.

Brandon Foster 

Brandon a 16 ans, a un talent exceptionnel pour la musique, il sait jouer de plusieurs instruments, en commençant par le piano, l'instrument qu'il perfectionne le plus, mais il est également très séduisant faut l'avouer. Il a une petite amie nommée Talya, avec qui, il rompra dans un des premiers épisodes. Sa mère est Stef Foster et son père Mike Foster, ils sont séparés et depuis sa mère s'est remit en couple avec une autre femme appelée Lena Adams. Il est révélé dans le  qu'il a un faible pour Callie, à qui il a offert sa guitare. Brandon est le premier à connaître toute l'histoire entre Callie et Liam après Talya qui avait lu le journal de Callie. Il est mal lorsque sa mère est à l’hôpital alors il appelle Talya pour se remettre avec elle. Mais quelques jours plus tard, lors du mariage de ses mères, il embrasse Callie. Il a pris très mal le fait que sa mère soit à l'hôpital alors il s'est disputé avec Jesus et Mariana pour aller s'excuser sous les conseils de Callie quelques heures plus tard. Il s'est mis avec Callie lorsqu'elle était en maison pour jeunes filles délinquantes, puis prend très mal la rupture avec Callie intérieurement, après avoir accepté la décision de son ex-petite amie. Quand son père aura des problèmes avec la police, il va l'aider en donnant de l'argent à la seule personne qui pouvait lui apporter des ennuis, et pour rembourser cet argent, que son père lui avait donné pour des leçons de piano qu'il a dû arrêter, il fera du trafic de cartes d'identité, avant il voulait donner cet argent à Callie pour son appartement mais puisqu'elle est rentrée dans sa famille d'accueil, il s'en est servi autrement. Malheureusement, cela va lui retomber dessus, car le garçon avec lequel il fait ce trafic, volera dans le bureau de la proviseure pendant que Callie faisait ses photos avec ses amies, ce qui va faire que la jeune fille découvrira ce que celui-ci a fait, et il va lui révéler la vérité. Il va habiter avec son père après sa rupture avec Callie et voudra lui révéler la vérité mais sur les conseils de la compagne de celui-ci, qui va l'aider avec l'argent, il ne lui dira pas tout.

Jesus Adams Foster 

Jesus est le frère jumeau de Mariana, il sort avec Lexi, la meilleure amie de sa sœur, ce qui déplaira fortement à celle-ci. Jesus hésite au début de leur relation, à sortir avec Lexi pour Mariana, mais finit quand même par sortir avec elle alors que Lexi s'inquiétera un peu plus tard. Quand Mariana le découvrira, elle en voudra beaucoup à sa meilleure amie ainsi qu'à son frère. Jesus et Lexi auront leur premier rapport sexuel sans protection ce qui va dégénérer les choses vu que les parents de Lexi ne sont pas pour. Stef va décider seule de leur donner la pilule du lendemain, ce qui va provoquer une dispute avec Lena qui va bien se finir. On voit au début que Mariana et lui se soutenaient mutuellement et qu'ils étaient proches. Après que Lexi se soit enfuie et que Mariana l'a aidée à se cacher, ils se réconcilient finalement. Il a voulu aider sa mère biologique en l'amenant dans un centre spécialisé malheureusement, cette femme s'y est présentée pour repartir directement, et en plus elle a défendu son compagnon violent lorsque celui-ci a tiré sur Stef. Sa petite amie Lexi doit partir voir de la famille assez loin, il lui dit alors qu'il l'attendra, mais alors que sa mère l'a inscrit dans un club de lutte, il se lie rapidement d'amitié avec la seule fille qui fait partie de ce club, s'appelant Emma, et hésite désormais à rompre avec Lexi. Alors qu'il lui enverra un message de rupture, celle-ci reviendra lui rendre visite, il s'apercevra qu'il est toujours amoureux d'elle et ne voudra plus rompre; il le dira à Emma qui comprendra bien qu'elle soit triste mais Lexi recevra son message, et rompra avec lui parce qu'elle lui dit qu'elle a embrassé un autre garçon alors que c'est faux parce qu'elle a compris pour Emma et lui, et qu'elle trouve que cette relation à distance et trop dure pour elle comme pour lui. Il ne voudra pas mais elle partira pour que cela soit le moins dur possible. Jesus est victime d'un traumatisme crânien qui modifie son comportement. Il est hyperactif.

Mariana Adams Foster 

Mariana est une adolescente qui a un frère jumeau nommé Jesus, elle a une meilleure amie appelée Lexi avec qui elle ne s'entend plus depuis que celle-ci sort avec son frère. Mariana a rencontré, seule, sa mère biologique et a découvert qu'elle lui voulait que de l'argent, plus tard celle-ci lui achète un cadeau pour ensuite quelques jours plus tard lui demander de prendre des objets précieux chez sa famille pour avoir de l'argent. Mariana s'est fait un piercing dans le but de séduire un garçon ce qui n'a pas fonctionné. Elle a été adoptée dès son plus jeune âge par Lena et Stef avec son frère Jesus. Mariana va apprendre d'une de ses amies que son frère et Lexi ont couché ensemble et sont rentrés saouls de la soirée qui se déroulait chez Wyatt, où elle l'a appris, et le dire sous l'effet de l'alcool aux parents de Lexi qui étaient invités chez elle et sa famille. Elle et son frère sont proches et vont se reparler une fois que Mariana aura aider Lexi dans sa fugue. Elle a vu comment pouvait être sa mère biologique à propos de l'argent qu'on lui donne alors elle a décidé avec l'aide de son frère de lui dire les choses en face mais celui-ci se sent mal à son tour alors Mariana essaye de le résonner malheureusement ça ne fonctionnera pas. Lorsque Mariana se rend compte que son frère est surement allé voir sa mère dans sa maison où il y a son compagnon violent, elle révèle ce qu'elle a fait à ses mères et Stef y va accompagné par Mike, qui a été prévenu par Lena. Mariana a enlevé son piercing pour le mariage de ses mères. Elle craquera pour un garçon appelé Chase de dernière année qui s'avérera être qu'un simple idiot qui la voulait seulement dans son lit. Elle va se lier d'amitié avec un garçon de son club de théâtre nommé Zac, qui va s'avérait craquer pour elle sans qu'elle s'en rende compte et donc l'histoire avec Chase va provoquer une dispute entre eux qui va finalement bien se terminer. Mariana a fait confiance à Kelsey, mais celle-ci s'est retournée contre elle et a fait renvoyer quelques jours Mariana du lycée. Elle sera heureuse que sa meilleure amie revienne et essayera de la faire rester mais cela ne fonctionnera pas. Elle craquera pour Zac qui va d'abord vouloir être avec elle, puis lui dira qu'il préfère qu'ils ne soient qu'amis.

Jude Adams Foster 

Jude est âgé de 12 ans. Il est arrivé chez les Fosters juste après Callie, sa grande sœur. Il aime se démarquer même si cela peut lui apporter des ennuis. Il a été pendant plusieurs années placé de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à ce qu'il aille, avec sa sœur, chez un père d’accueil, qui, celui-ci, le maltraite et que sa sœur veuille le défendre ce qui se retournera contre elle vu qu'elle sera placée en maison de correction laissant Jude chez son père d'accueil, seul. Une fois sortie, Callie fait tout pour sauver son petit-frère aidée de Brandon, et Jude va alors rejoindre la famille Foster au côté de sa sœur pour une durée indéterminée, alors que son père d’accueil se fera arrêter par Stef et Mike Foster, les parents de Brandon, pour avoir pointé une arme sur celui-ci et Callie. Une fois adopté par la famille Foster, Jude découvre les sentiments de sa sœur pour Brandon, il lui dit alors qu'elle est égoïste de penser d'abord à son bonheur que le sien car il se sentait bien dans cette famille alors Callie décide de partir le laissant avec les Fosters. Il a un ami nommé Connor. Il se fera adopter complètement avant Callie. Il se disputera quelques fois avec Jesus. Il en voudra pendant peu de temps à Brandon la fugue de Callie. Il voudra rencontrer son père.

Stefanie Adams Foster 

Stefanie "Stef" Marie Adams Foster a été mariée plusieurs années à Mike Foster et ils ont eu un fils nommé Brandon. Plus tard, ils se sépareront parce qu'elle le quittera pour Lena Adams, une autre femme. Elle et son ex-mari, Mike, sont policiers et dans le premier épisode ils deviennent coéquipiers mais ne le sont plus quelque temps après car Mike recommence à boire. Lena et elle, vont décider d'adopter les jumeaux Jesus et Mariana alors que deux ont 5 ans, puis Lena prendra la responsabilité d'adopter Callie et plus tard, les deux femmes vont se mettre d'accord pour les garder avec eux, pour une durée indéterminée. Il est révélé qu'étant adolescente, elle se cherchait et que son père ne voulait pas qu'elle devienne lesbienne alors il l'a emmené voir des pasteurs qui lui disent qu'aimer une personne de même sexe n'est pas bien, c'est pour ça qu'elle s'est mariée avec Mike, quelques années plus tard. Son père avait encore du mal avec le fait que sa fille soit lesbienne, il préférait quand elle était avec Mike, mais finira par lui dire qu'il a eu tort et qu'il veut que son bonheur, il décèdera peu de temps plus tard. C'est elle qui prévient Callie que Liam a été arrêté et que Sarah a été placée dans une autre famille d’accueil. Elle entre dans la maison de la mère biologique de Jesus et Mariana, en voulant trouver son fils, malheureusement elle se fera tirer dessus par l'homme que la mère des jumeaux fréquente, alors Mike arrivera et le tuera alors que l'autre homme aura baissé son arme. La femme nommée Ana dira qu'il levait les mains lorsque Mike a tiré alors que c'est faux, grâce à Brandon, elle reviendra sur sa déposition. Une fois rétablie, Stef demandera à Lena de l'épouser. Elle reviendra sur son témoignage sur la scène qui s'est passé avec Mike et le compagnon d'Ana. Elle acceptera finalement que Lena ait un enfant venant d'elle et elle demandera à Timothy d'être le père de celui-ci.

Lena Adams Foster 

Lena Elizabeth Adams Foster est en couple avec Stef Adams Foster. Elle est la vice-principale du lycée Anchor Beach où sont scolarisés tous les enfants Foster. Sa mère lui a toujours dit qu'elle n'avait aucune nationalité, qu'elle n'était entièrement ni une femme noire ni une femme américaine. Elle a parfois honte de ne pas assumer qu'elle est lesbienne. C'est elle qui a décidé d'adopter Callie, la première. Elle a une ex qui a voyagé à travers le monde. Lena a rompu, en quelque sorte, parce que sa petite-amie de l'époque ne voulait pas se marier, ce qui fera que Stef se posera des questions sur son mariage avec Lena. Stef rétablie, les deux femmes se marieront. Leurs deux mères ne s'entendent pas très bien au sujet du mariage. Lena voudra avoir un enfant porté par elle et pour ça, elle voudra demander l'aide de Timothy.

Mike Foster 

Mike est l'ex-mari de Stef, ils ont eu un fils, Brandon. Il est policier et travaille depuis peu de temps dans la même vadrouille que son ex-femme Stef ce qui ne dura pas longtemps car Mike recommence à boire. Brandon s'étant plaint que son père ne s'occupait pas assez de lui, celui-ci a décidé de lui proposer d'habiter avec lui, au départ partant, il décidera de rester chez sa mère. Plus tard, son père devant l'emmener à une audition de piano pour une bourse, arrive en retard et soul, ce qui fera rater la prestation du jeune homme, mais avec la persuasion de Mike et le talent de l'adolescent, Brandon se voit offert de cours de piano par un grand professeur mais ses cours sont très coûteux alors Brandon veut refuser mais son père veut lui offrir pour se faire pardonner. Il a aussi accepté de danser avec Mariana pour sa Quinceañera car elle avait honte d'avoir deux mères et de danser avec elles. Il a été alcoolique et recommence à boire alors qu'il avait arrêté. Il entre dans la maison d'Ana, la mère des jumeaux car Lena l'a prévenu que Jesus y est, après on découvre que ce n'est pas le cas. Il tue l'homme qui a tiré sur Stef, alors que celui-ci avait baissé les mains. Anna a dit à la police que Mike avait tiré sur son ancien compagnon alors que celui-ci avait les mains en l'air, signe qu'il se rend, alors que tout ceci est faux et que l'homme avait juste baissé son arme de peur, mais n'avait pas levé les mains en l'air pour se rendre. Il se sera enlevé des traces de la police, après qu'elle sera revenue sur sa déposition grâce à Brandon. Il a été dans des cours pour alcooliques et il rencontra une jeune femme. Mais Brandon la surprendra à boire en soirée et elle lui dira de le cacher à son père. Elle va l'aider à mentir à son père à propos de l'argent, en lui cachant que l'argent qu'il se faisait était grâce à de fausses cartes d'identité. Il se fiance avec Ana, la mère de Jesus et Mariana.

Personnages récurrents

Emma Kurtzman 

Emma fait partie de l'équipe de lutte que Jesus a intégré, il se lie vite d'amitié avec elle. Ils finiront par vouloir sortir ensemble sans compter sur le retour de Lexi qui fera que Jesus lui dira qu'il est bel et bien amoureux de Lexi. Emma comprendra mais lorsque Lexi inventera un mensonge pour se séparer de Jesus, celui-ci va décider de se rapprocher d'Emma. Mais elle n'a pas l'air de cet avis et préfère rester seulement son amie maintenant. Quand elle est nerveuse, elle a tendance à faire n'importe quoi. Elle veut être considérée égale aux garçons dans l'équipe de lutte.

Ana Gutierrez Foster 
Ana est la mère biologique de Mariana et Jesus, elle leur voulait de l'argent, Mariana a vendu les pilules de Jesus pour lui donner, puis s'est rendu compte de qui elle était vraiment. Jesus est tombé dans le même piège en l'emmenant au centre pour femmes alors qu'elle est sortie directement et est entré chez son ex-compagnon qui l'a frappé, et a vu la scène avec Mike, Stef et cet homme, quand Mike lui a tiré dessus parce que celui-ci avait tiré sur Stef, il avait baissé l'arme mais ne s'était pas rendue. Stef mentira d'abord à ce propos au policier pour finir par dire la vérité, mais Brandon paiera Ana, avec l'argent que son père lui a donné pour ses cours de piano, que Brandon a dû arrêter à cause de cela, et qu'il voulait donner à Callie pour son appartement qu'elle n'a finalement pas eu, vu qu'elle est restée chez les Foster, pour qu'elle revienne sur sa déposition et comme cela, Mike n'aurait plus de charges contre lui. Ana qui est enceinte, a un accident de voiture avec Jesus et Mariana à bord, elle accouche d'une petite fille, Isabella Gutierrez.

Gabriel Duncroft 
Gabriel est le père biologique de Mariana et Jesus. Travaillant sur un chantier, Jesus vient le rencontrer pour la première fois et se fait passer pour un autre pour apprendre à le connaitre. Lorsque Jesus lui révèle sa véritable identité, Gabriel lui dit que légalement il ne peut pas l'approcher à cause de son casier judiciaire. En apprenant la raison Jesus et Mariana ne veulent plus le voir, plus tard en apprenant la vérité par Ana, Jesus va s'excuser mais Gabriel ne veut pas s’impliquer dans la vie de Jesus et Mariana, il pourrait être arrêté. Gabriel reçoit l'aide de Mariana pour l'aider à retirer cet ordre de ne pouvoir s'approcher d'un mineur pour que Jesus puisse avoir un lien avec son père. Il se porte volontaire pour aider Jesus à la construction de la scène et du décors du spectacle de Brandon, pour mieux le connaitre.

Mat Tan 
Mat est un ami de Brandon. Il craquera pour Mariana, puis lui dira qu'il préfère qu'ils ne soient qu'amis.

AJ Hensdale 
AJ (Anthony Joseph), était le petit ami de Callie, il se fera adopté par Mike.

Aaron Baker 
Aaron, est un étudiant en droit. Callie lui demande de l'aide pour aider Kyle Snow, accusé de meurtre, à prouver son innocence. Il annoncera a Callie, qu'il est transgenre. Par la suite il sortira avec Callie.

Robert Quinn 
Robert est le père biologique de Callie.

Sophia Quinn 
Sophia est la demi-sœur de Callie.

Wyatt Casey 

Wyatt était le petit ami de Callie, il est sorti avec Talya, l'ex-petite amie de Brandon, mais l'a laissé parce qu'elle changeait. Sa maison d'enfance allait être saisie par la banque, car sa mère ne pouvait plus la payer, alors il a décidé de faire une fête pour la détruire à sa manière avec l'aide d'autres personnes. C'est à cette fête que Liam viendra se mettre en travers du chemin de Callie mais que Wyatt viendra la défendre et ira jusqu'à menacer Liam sur un réseau social et que celui-ci va revenir voir Callie mais que Wyatt voudra se battre avec lui pour défendre Callie. Brandon les séparera et Callie dira à Wyatt qu'il n'a pas à s'occuper de Liam qu'il doit rester en dehors de ça alors il s'énervera et partira. Il acceptera finalement de lui accorder une autre chance en allant avec elle au cinéma pour leur premier rendez-vous après qu'il lui a dit qu'il avait "un truc" et qu'elle lui a répondu "quand ton truc deviendra ennuyeux, tu sais où me trouver", ce qui est exactement ce qu'il lui a dit pour la Quinceañera de Mariana. Il part accompagné par Callie rejoindre sa mère dans le dernier épisode, en Indiana. Il va aider Lena et Stef à retrouver Callie qui va les voir et encore s'enfuir, on le reverra vers la fin de la saison 1 ainsi que dans la saison 5.

Lexi Rivera 

Lexi est la meilleure amie de Mariana et la petite-amie de Jesus, le frère de celle-ci, ce qui va créer beaucoup de conflits autour de l'amitié des jeunes filles et la relation frère et sœur entre Jesus et Mariana. Mariana ira jusqu'à dire aux parents de Lexi qu'ils ont couché ensemble, juste après qu'elle l'ai appris et qu'elle rentrait de la soirée de Wyatt, saoule. Après les parents de Lexi veulent l'envoyer en internat, alors elle fait une fugue pour ne pas y aller. Elle découvrira alors, par Jesus, que ses parents et elle-même sont sans papiers, en apprenant ça, elle va faire du chantage à ses parents leur disant que s'ils l'envoyait en internat c'est elle-même qui appellerait la police. Grâce à l'aide de Mariana, elle a pu se cacher quelque temps alors ils se sont, Jesus, Mariana et elle, réconciliés. Lexi va partir voir de la famille avec ses parents mais ce qu'elle ne sait pas c'est qu'elle ne va pas revenir. Elle aura l'air de s'inquiéter du rapprochement de Jesus avec Emma. Elle va revenir pour voir Jesus et quand elle va comprendre qu'il se passe quelque chose entre Emma et Jesus, elle décidera de rompre en inventant un mensonge et repartira chez elle.

Liam Olmstead 

Liam était le petit ami de Callie, quand elle était dans sa famille en tant que fille d'accueil, Callie est tombée amoureuse de lui parce qu'il l'a charmé, pour ensuite abusé d'elle et une fois cette relation découverte par ses parents, le jeune homme leur a dit que c'était Callie qui l'a charmée alors elle a été obligée de quitter cette famille. Mais elle découvre plus tard, que Liam continue de faire ça à une autre fille d'accueil appelée Sarah. Callie dit aussi à Brandon que, quand Liam a commencé à la draguer, il avait 19 ans et elle avait 14 ans. Maintenant, il recommence avec Sarah, une fille plus jeune que Brandon et Callie qui ont 16 ans et Liam lui, a maintenant 21 ans. Il a été arrêté après que Callie a porté plainte.

Talya Banks 

Talya est l'ex-petite amie de Brandon et Wyatt, Brandon a rompu avec elle car elle avait lu le journal de Callie et qu'elle était jalouse d'elle. Quant à Wyatt, il a rompu car elle devenait trop différente et insupportable. Elle a mal digéré cette rupture alors elle a fait croire à ses amies et à Brandon que Wyatt l'avait laissé juste après avoir couché avec elle alors que c'était faux. À cause de sa jalousie, Callie et elle ne se sont pas très bien entendues, mais plus tard elle lui dit que c'est Brandon qui craque pour elle pas le contraire alors elle n'a pas à lui en vouloir et lui fait des excuses parce qu'elle a lu son journal, ensuite, Callie lui pardonne. Talya a proposé à Brandon des places de concert qu'elle avait acheté à l'avance pour leur anniversaire mais il commence par refuser pour finir par accepter, quand la mère de celui-ci fut à l'hôpital, il se consola dans les bras de Talya et se remit avec elle alors qu'il aime Callie. Il finira par la laisser pour Callie et quand celle-ci l'apprendra, elle s'énervera contre Callie en lui disant qu'elle n'est qu'une "sale voleuse de mec".

Sarah 

Sarah a environ 13-14 ans et vit chez la famille Olmstead, en tant que fille d'accueil. Liam lui fait croire les mêmes choses qu'il a fait croire à Callie, mais Callie veut s'interposer pour qu'il ne lui fasse pas le mal qu'elle a subi elle-même. Malheureusement, Sarah ne veut rien entendre et dit à Callie qu'elle ne sera jamais de son côté et qu'elle veut que Callie la laisse tranquille. Callie et Sarah faisaient partie de la même session pour les jeunes en famille d'accueil. Elle a été transférée dans une nouvelle famille d'accueil après l'arrestation de Liam, son "frère" d'adoption.

Sofia Rivera 

Sofia est la mère de Lexi, elle est très protectrice envers elle et elle est très religieuse avec son mari, elle voudra emmener Lexi dans un internat mais celle-ci découvrira que ses parents et elle-même n'ont pas de papiers alors elle leur fera du chantage pour rester. Elle et son mari ont décidé qu'ils ne reviendraient pas après avoir vu leur famille.

Ernesto Rivera 
Ernesto est le père de Lexi, il est comme sa femme pour elle, il décidera avec sa femme d'aller vivre au près de sa famille, bien que Lexi veuille rester auprès de Jesus et Mariana, son petit ami et sa meilleure amie.

M. Timothy 

M. Timothy est le professeur de Callie, Wyatt et Talya. Il a mis Wyatt et Callie en colle car ils n'ont rien écrit sur leur cahier alors qu'il fallait écrire un texte pour les devoirs. Il les convint d'écrire et Callie finit par s'y mettre et écrit sur Liam. Grâce à lui, Wyatt et Callie se sont rapprochés. Il veut bien aider Lena pour avoir un enfant. Il est bien vu auprès des élèves et est décrit comme charmant et gentil par Lena et Stef. Stef est d'accord pour qu'il aide Lena à avoir un enfant.

Kelsey 

Kelsey est une amie de Mariana et Lexi, elle a accusé Callie quand Mariana lui a vendu les comprimés de Jesus. Elle est entrée en désintoxication mais est ressortie et va en soirée boire c'est à celle de Wyatt qu'elle a dit à Mariana que Jesus et Lexi avaient couché ensemble. On la voit ensuite dire à Jesus qu'elle pense qu'il a mis Lexi enceinte, il commence à se défendre mais finit par lui dire d'oublier ça. Elle craquera pour Chase et pour ça, elle fera voler un chapeau à Mariana et alors qu'elle veut que Mariana ne sorte pas avec Chase, elle de son côté fait ce qui lui plait et lorsqu’elle surprend en pleine répétition Chase et Mariana qui s'embrassent, elle va tout révéler sur ce qu'a fait Mariana avec les comprimés de son frère ce qui fera qu'elle sera exclue pendant quelques jours du lycée.

Connor Stevens 

Connor est le seul ami de Jude, dans son nouvel établissement, ils sont partenaires de cours et il a donné à Jude sa console parce qu'il n'avait pas d'affaire à lui et qu'il aimait bien y jouer. Connor fait aussi du foot le samedi. Il a porté du vernis bleu afin de soutenir Jude dans la première saison. Dans la saison 2, il se rapproche de Jude mais sort avec Daria ce qui rend Jude jaloux. Dans le 2x18, il embrasse Jude et leur relation devient plus qu'amicale.

Rita Hendricks 

Rita est la leader du groupe ou du foyer "Girls United", elle guide les filles dans la bonne direction, et essaie de nouer des liens avec elles et même entre elles. Elle va aider Callie à faire des choix dans sa vie et lui faire retenir des leçons avec les camarades de celle-ci dans le foyer.

Michelle Walters 

Michelle est la conseillère des filles dans le foyer, leur mentor, elle va les aider dans leur problème comme dans la web-série avec Gabi, elle est un peu la remplaçante de Rita lorsqu'elle ne peut pas être là car elle ne peut pas s'occuper de tous.

Gabi Ortiz 

Gabi est la dernière fille du groupe à se présenter devant Callie et explique qu'elle fait partie du groupe depuis un mois pour avoir cambriolé, volé et fait de la cyber-intimidation. Elle a 15 ans. Elle est atteinte d'un cancer dans la web-série, et c'est pour ça qu'elle fera une fugue de quelques jours.

Daphne Keene 

Daphne est la sixième personne à se présenter devant Callie. Elle explique qu'elle fait partie du groupe depuis six mois pour drogues, vol à mains armés, agression et elle faisait partie de plusieurs gangs. Elle s'est confrontée à Callie dans les douches de la détention juvénile et dans les couloirs de la maison de correction, elle aborde Callie puis la frappe ayant appris que celle-ci sortait de prison après lui avoir fait perdre ses droits à la cour.
Elle demandera pardon à Callie pour ce qu'elle lui a fait en détention, Callie n'acceptera pas dès le début mais elles finiront par devenir de très bonnes amies. Mais lorsque Callie lui donne les clés d'un local où ont été volées des tablettes tactiles. Pour que Daphné aille aux toilettes, Callie le dit alors à Lena ce qui fait accuser Daphné alors que c'était Vico qui faisait du trafic de cartes d'identité aidé de Brandon, qui les a volé, sans en parler à Brandon Celui-ci lui dit alors de les remettre mais une fois fait c'est trop tard, Callie en a déjà parlé à Lena. Callie finira par aller voir Daphné pour s'excuser, sans réponse d'elle, et Daphné, finira par accepter qu'elles redeviennent amies.
Daphné veut avoir le droit d'être considérée comme majeure à 17 ans, car elle a une fille et veut s'en occuper dans un appartement pour ces situations-là et bien sûr avoir un emploi pour le payer. Elle échouera au départ.

Kiara 

Kiara est la première à se présenter devant Callie le jour de l'arrivée de celle-ci. Elle explique qu'elle est allée 4 fois en prison juvénile; la première fois pour avoir lancé des briques sur un bâtiment lorsqu'elle avait 11 ans et les fois suivantes pour avoir possédé et vendu des drogues et agressé des individus avec armes meurtrières. Elle ajoute ensuite, qu'elle fait partie du groupe "Girls United" depuis deux mois. Elle a du mal à se taire et écouter les autres et ne peut pas s'empêcher de couper la parole. 
C'est aussi la première colocataire de Callie, elle s'est tout de suite bien entendue avec elle, elle est plutôt du genre à être "assez" sociable. Elle a du caractère lorsqu'elle le veut. Ce sera une de ses meilleures amies avec Daphné dans le foyer. Grâce à Callie, qui avait pris des photos d'elle, elle a réussi à trouver une famille d'adoption. C'est pour cela que Callie voudra faire cela pour toutes les autres filles du foyer.

Becka 

Becka est la deuxième des filles du groupe à se présenter à Callie. Elle explique qu'elle fait partie du groupe depuis un mois pour avoir pris et vendu de la drogue ainsi que frapper un policier, et termine par le fait que si elle n'avait pas rejoint le groupe, elle serait probablement morte d'overdose de calmants. Kiara n'a pas cesser de l'interrompre depuis son arrivée. Elle aime mettre ses pieds sur sa chaise et elle était bourrée de calmants à son arrivée. Dans la web-série, on apprend qu'elle aimerait être noire de peau et on découvre qu'elle se mutile.

Carmen Cruz 

Carmen est la troisième des filles du groupe à se présenter devant Callie. Elle explique qu'elle rêve de rentrer dans l'armée, qu'elle fait partie du groupe depuis six mois, qu'elle est allée en détention juvénile trois fois pour avoir fait partie d'un gang, possédé de la drogue et kidnappé des personnes. Dans la web-série, on apprend qu'elle est homosexuelle.

Cole 

Cole est un garçon transgenre de 15 ans, il est le quatrième des membres du groupes à se présenter et explique qu'il fait partie du groupe depuis trois semaines pour vol et prostitution. Il aime un groupe de rock anglais nommée The Smiths. Il s'énerve souvent et est assez agressif surtout lorsqu'il s'agit de son genre. Il va avoir une altercation avec Callie ce qui fait qu'ils vont être dans la même chambre. Quand Daphné donnera un téléphone portable à Callie pour l'aider à correspondre avec Brandon et devenir son amie, Cole le trouvera et le prendra à Callie, il va essayer de faire rompre Callie et Brandon, Callie finira par lui pardonner et lui prêtera le téléphone pour qu'il puisse avoir des hormones. Mais il finira à l'hôpital parce qu'il en aura trop pris. Il va se rétablir par la suite. Ses parents n'acceptent pas sa transition.

Chase Dillon 

Chase est en terminale, c'est l'acteur principal de la pièce de théâtre du lycée, il fait en sorte que la plupart des filles rejoignent le club de théâtre. Il semble être un potentiel petit-ami pour Mariana mais elle finira par voir que c'est un mauvais garçon. Il va sortir avec Kelsey qui craquait pour lui et qui a fait voler un chapeau à Mariana pour ça, et elle l'a même fait renvoyé pendant une semaine à cause des pilules de Jésus qu'elle avait vendue, Kelsey en faisait partie. Chase va être mal critiqué sur son interprétation par Zac dans le journal du lycée à cause de ce qu'il a fait à Mariana.

Zachary Rogers 

Zac est un ami du club de théâtre de Mariana, qui aura le béguin pour elle. Ils deviendront amis mais se disputeront à cause de Chase Dillon et finiront par devenir meilleurs amis lorsque Mariana va vouloir sortir avec lui. Il sera d'abord d'accord puis reviendra sur son choix, c'est grâce à sa mère qu'ils sortiront ensemble. Sa mère est malade et oublie des choses très rapidement et peut changer d'humeur aussi rapidement. Et alors que Mariana est au téléphone avec Zac et qu'elle finit par raccrocher, elle rappelle immédiatement Zac et tombe sur sa mère qui lui dit de ne plus s'approcher de son fils et qui l'insulte sans aucune raison et quand Mariana comprend que c'est elle au bout du téléphone, la mère de Zac raccroche.

Frank Cooper 

Frank est le père de Stef, il s'est toujours opposé à qu'elle soit homosexuelle, il l'a même envoyé voir des pasteurs pour qui lui dise que ce n'est pas bien et que c'est horrible et un crime d'aimer une personne du même sexe c'est pour ça qu'elle s'est mariée à Mike, il se dispute souvent à ce sujet avec elle et s'est d'ailleurs séparé de sa femme à cause de cela. Il essayera à maintes reprises de s'excuser alors que sa fille lui en voudra toujours. Alors qu'ils se sont disputés pour un cadeau que Frank voulait offrir à sa fille, une voiture excessivement chère, Stef est allée chez lui pour parler avec lui mais elle le retrouve mort sur son fauteuil avec une boîte de médicament à côté de son corps. Il aimait beaucoup l'équipe de Baseball "Padres" c'est pour cela que pour sa mort, la famille a porté les couleurs de l'équipe.

Sharon Elkin 

Sharon est la mère de Stef, elle s'est séparée de son mari car elle se disputait trop fréquemment avec lui au sujet de sa fille, elle voudra arranger de maintes et maintes fois, les choses entre son ex-mari et sa fille sans succès. Elle sera bien sûr affectée du décès de Frank, et dira à Callie, comme l'a fait Stef, qu'elle a besoin d'une famille ce qui remettra le jugement de Callie en cause sur le fait d'habiter seule. Elle ne s'entend pas toujours avec la mère de Lena, Dana. Elle aimera bien Jude et le dira à sa fille.

Dana Adams 

Dana est la mère de Lena, elle a tendance à ne pas laisser parler sa fille et lui dire ce qu'elle doit faire parce qu'elle pense cela mieux pour elle sans demander l'avis de sa fille. Elle pense que sa fille n'est ni totalement noire ni totalement américaine. Elle ne s'entend pas toujours avec la mère de Stef et elle est toujours avec le père de Lena, le Révérend Stuart Adams, son mari qui n'approuve pas toujours ses choix.

Stewart Adams 

Le Révérend Stewart Adams est le père de Lena, il n'est pas toujours d'accord avec sa femme au sujet de sa fille, Lena mais est toujours marié avec celle-ci.

Fosters
The Fosters